Райгер ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Балеарские острова.

Муниципалитеты 

 Аларо
 Алькудия
 Бинисалем
 Бужер
 Кампанет
 Консель
 Инка
 Льосета
 Манкор-дель-Валье
 Маррачи
 Ла-Пуэбла
 Санта-Мария-дель-Ками
 Сельва (Балеарские острова)

Районы Балеарских островов
Мальорка